Mezidobí je časový úsek mezi dvěma událostmi, například:

 Mezidobí (zootechnika) – období mezi dvěma porody, nejčastěji u skotu
 Liturgické mezidobí – jedno z liturgických období
 Následné mezidobí – v železniční dopravě minimální doba mezi jízdou dvou vlaků
 Elektrické mezidobí – minimální doba mezi jízdou dvou vlaků hnaných elektrickou lokomotivou

Externí odkazy